Bartosch ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Bartosch (1893–1968), deutscher Animator und Regisseur
 Daniel Bartosch (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Ferdinand Bartosch (1954), österreichischer Fußballspieler
 Heinrich Bartosch (* 1869), österreichischer Sportschütze
 Karl Bartosch (1880–1936), deutscher Beamter und SPD-Politiker
 Michal Bartosch (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Ulrich Bartosch (* 1960), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bartoš